Вернер Арбер (нім. Werner Arber; народився 3 червня 1929 року, Греніхен, Швейцарія) — швейцарський мікробіолог і генетик, лауреат Нобелівської премії.
 Арбер Зенелі (алб. Arber Zeneli, нар. 25 лютого 1995, Фалун) — шведський та косовський футболіст, півзахисник клубу «Геренвен».
 Агнес Робертсон Арбер (англ. Agnes Robertson Arber; 23 лютого 1879 — 22 березня 1960) — британський ботанік, морфолог та анатом рослин, історик ботаніки.
 Arber Group, Arber Fashion Group — найбільший в Україні національний fashion-холдинг.